Buchwies ist der Ortsname von

 Buchwies (Oberau), Ortsteil der Gemeinde Oberau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Buchwies (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern